Stavertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stavertjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (3,8 ha)
Stavertjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (9,8 ha)
Stor-Stavertjärnen, sjö i Kramfors kommun,  (4,26 ha)

Se även
Stavartjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn